Сочапа има више значења:

 Сочапа (Алкозаука де Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сочапа (Тенампа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику